Abbottella može označavati:
 Abbottella (Animalia) Henderson & Bartsch, 1920, rod puževa iz porodice Pomatiidae
 Abbottella (Plantae) Hollenberg, 1967, rod crvenih algi iz porodice Rhodomelaceae